Ésula-redonda e o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Euphorbia peplus var. peplus
 Euphorbia peplus var. peploides